Laguna Mar Chiquita puede referirse a las siguientes lagunas de Argentina:

 Laguna Mar Chiquita, gran laguna salada ubicada en el noreste de la Provincia de Córdoba;
 Laguna Mar Chiquita, laguna costera ubicada en el partido homónimo, en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires;
 Laguna Mar Chiquita, ubicada en el Partido de Junín, en el norte de la Provincia de Buenos Aires.